Кадышев (Кадышева) — фамилия:

 Кадышев, Евгений Николаевич (род. 1962) — российский муниципальный деятель, глава города Чебоксары (2017—2020).
 Кадышев, Лев Александрович (1908—1999) — советский учёный, профессор.
 Кадышев, Семён Прокопьевич (1885—1977) — сказитель, чатханист, тахпахчи, член Союза писателей СССР.
 Кадышев, Шамиль Каюмович (1928—2018) — советский деятель оборонной промышленности, инженер, конструктор, лауреат Государственной премии СССР.

 Кадышева, Надежда Никитична (род. 1959) — советская и российская певица.

См. также